Comitatul Dickinson, conform originalului, Dickinson County, este numele a trei comitate din Statele Unite ale Americii.

 Comitatul Dickinson, statul  (Categorie și format)
 Comitatul Dickinson, statul  (Categorie și format)
 Comitatul Dickinson, statul  (Categorie și format)

Vezi și 

 Dickinson (dezambiguizare)